La route départementale 12, ou RD 12, ou D12, est située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Banon à Digne-les-Bains ;
 dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Chèze à Luz-Saint-Sauveur ;
 dans le département de la Haute-Savoie, elle relie Bonneville à La Clusaz ;
 dans le département de la Lozère, elle relie Nasbinals à Albaret-le-Comtal.
 dans le département de la Haute-Garonne reliant Pujaudran (dans le Gers) à Saint-Quirc (en Ariège).

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes de la Haute-Savoie

012